Troyes AC is een Franse voetbalclub uit Troyes. Union Sportive Troyenne werd in 1900 opgericht. In 1931 fuseerde de club met AS Savinienne (1922) en werd zo AS Troyes-Savinienne. De club onderging nog enkele naamsveranderingen, maar sinds 2000 heet de club ES Troyes AC.

De club speelde in de eerste klasse in de seizoenen: 1942/43, 1954-1956, 1960/61, 1973-1978, 1999-2003 en opnieuw sinds 2005. In 2007 volgde degradatie naar de Ligue 2. Amper twee jaar later moet de club opnieuw een stap terugzetten door degradatie naar de Championnat National. In het seizoen 2009/10 eindigde Troyes als derde in de Championnat National en verzekerde zich hierdoor van promotie naar Ligue 2. Drie seizoen later, in het seizoen 2012/13, volgt opnieuw degradatie, wanneer Troyes AC als negentiende en voorlaatste eindigt in de hoogste afdeling. Tijdens het seizoen 2014/15 werd Troyes kampioen van de Ligue 2, waardoor het in het seizoen 2015/16 weer in de Ligue 1 uitkwam. Na zestien speelronden bezette Troyes de laatste plaats in de tussenstand, waarna trainer Jean-Marc Furlan de laan werd uitgestuurd. Troyes degradeerde uiteindelijk. In het seizoen 2016/17 eindigde de club als derde in de Ligue 2, waarna Troyes AC een play-off (promotie/degradatie) speelde tegen FC Lorient, de nummer achttien van de Ligue 1. Onder leiding van trainer-coach Jean-Louis Garcia won Troyes het tweeluik: op de 2-1 thuisoverwinning volgde een 0-0 gelijkspel. In 2018 degradeerde de club.

Erelijst

Eindklasseringen

Troyes AC in Europa 
 #R = #ronde, 1/2 = halve finale, F = Finale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Troyes AC

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Frankrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
  Jean-Christophe Bahebeck
  Jérémie Brechet
  Fabien Camus
  Fabio Celestini
  Matthieu Dreyer
   Nordin Jbari
  Ilija Petković
  Bafetimbi Gomis
   Fabrice N'Sakala
  Mamadou Niang
  Damien Perquis
  Pascal Renier
  Jérôme Rothen
  Djibril Sidibé
  Yohann Thuram
  Mohammed Yattara
  Karim Ziani

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

Franse voetbalclub
Troyes
Sport in Aube
Sportclub in Grand Est
City Football Group